Harrasser ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Harasser (1869–1945), österreichischer Schriftsteller und Jesuit
 Karin Harrasser (* 1974), österreichische Medien- und Kulturwissenschaftlerin
 Reinhard Harrasser (* 1967), italienischer Leichtathlet